Spallone – contrabbandiere che esporta denaro e merci oltre frontiera spesso su spalla

Geografia 
 Spallone dei Massodi – cima rocciosa sulla catena delle Dolomiti di Brenta

Persone 
 Giulio Spallone – politico italiano
 Mario Spallone – medico e politico italiano

Altro 
 Spallone roccioso – porzione sporgente di struttura montuosa
 Spallone – parte dell'abito